Hindu – wieś w Estonii, w gminie Emmaste
 Hindu – wieś w Estonii, w gminie Orissaare
 Hindu – wieś w Estonii, w gminie Salme.